Gedvilienė  ist der litauische weibliche Familienname folgender Personen:

 Aistė Gedvilienė (* 1985),  konservative Politikerin, Seimas-Mitglied
 Genutė Gedvilienė (* 1959), Edukologin und Professorin